Leung Chu Yan (; * 21. April 1979 in Provinz Guangdong, Volksrepublik China) ist ein Tischtennisspieler und Olympiateilnehmer aus Hongkong.

Werdegang 
Leung Chu Yan trat 1996 erstmals international in Erscheinung, als er bei den Asienmeisterschaften das Viertelfinale im Doppel erreichte. 2000 und 2003 stand er hier mit seinem Doppelpartner Cheung Yuk im Endspiel.

Seit 1997 nahm er (bis 2013) an 14 Weltmeisterschaften teil. Dabei gewann er zweimal Bronze, nämlich 2006 und 2008 im Mannschaftswettbewerb. 2000, 2004, 2008 und 2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wo er 2012 mit der Mannschaft Vierter wurde.

Erste Kontakte zur deutschen Bundesliga gab es 1998. Da Post SV Telekom Mülheim seine Mannschaft jedoch vom Profisport zurückzog, zerschlug sich die geplante Verpflichtung. 2003 schloss er sich dem Verein Würzburger Hofbräu an. Mit dessen Herrenmannschaft wurde er in der Saison 2004/05 Deutscher Meister und erreichte 2005 und 2007 das Endspiel des ETTU Cups. 2007 wechselte er zum TTF Liebherr Ochsenhausen, ein Jahr später zum SV Plüderhausen. Hier wurde er 2008/09 Deutscher Pokalsieger und gewann den ETTU-Cup. In der Saison 2009/10 spielte er für den 1. FC Saarbrücken, seit 2010 wieder für den SV Plüderhausen, ehe er sich 2012 dem SVS Niederösterreich anschloss.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (1. FC Saarbrücken)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1979
Mann